La Roche-Blanche puede referirse a: 

 La Roche-Blanche, comuna francesa situada en Loira Atlántico.
 La Roche-Blanche, comuna francesa situada en Puy-de-Dôme.